Landtagswahlkreis 22 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Schwäbisch Hall (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Backnang (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Potsdam II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Potsdam I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Limburg-Weilburg II (seit 1983)
 Wahlkreis 22 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 22 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte V (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Mecklenburg-Strelitz II – Müritz III (2002 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Müritz II – Mecklenburg-Strelitz II (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Rügen I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Alfeld (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Northeim (2003)
 Landtagswahlkreis Göttingen-Land (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Peine (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln VIII (2000)
 Landtagswahlkreis Leverkusen II – Rheinisch-Bergischer Kreis I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Bonn-Stadt II (1975)
 Landtagswahlkreis Bonn-Land II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Siegkreis-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Wittlich (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Mittelsachsen 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Mittweida 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Meißen I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Köthen (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Bernburg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Wittenberg II – Jessen (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Elmshorn (2012)
 Landtagswahlkreis Eutin-Süd (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Ost (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Süd (1967)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Ost (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Ilm-Kreis I (seit 1994)
 Wahlkreis Rudolstadt (1990)